Cléopâtre est un nom qui évoque principalement la reine d'Égypte antique, , mais qui a été porté par de nombreuses autres personnalités, dont la sœur d'Alexandre le Grand, Cléopâtre de Macédoine.

Prénom 

Cléopâtre est un prénom féminin issu du grec  / kléos (« gloire, renommée, réputation ») et  / patros, le génitif (attique) de  / (latin pater) « père ». Cléopâtre signifie donc « gloire de son père ».

Princesses et souveraines 

Égypte antique

 , fille d’ Le Grand et femme de  ;
 , fille de  et de la précédente. Elle épousa successivement ses deux frères  Philométor et  Évergète  ;
 , fille de  Philométor et de la précédente. Elle devient la seconde épouse de son oncle  Évergète  aux côtés de sa mère ;
 Cléopâtre Théa, sœur de la précédente et épouse des rois séleucides Alexandre  Balas, Démétrios  Nicator et Antiochos  Sidêtês ;
 , fille de Ptolémée  Évergète  Tryphon et de . Elle épouse son propre frère  Sôter puis  ;
 Cléopâtre Tryphaena, deuxième fille de Ptolémée  Évergète  Tryphon et de , épouse d’ Gryphos ;
 Cléopâtre Séléné  ou Cléopâtre , troisième fille de  Évergète  Tryphon et de , seconde épouse d’ Gryphos ;
 Cléopâtre  Tryphaena ou Cléopâtre , fille de  Alexandre  et  Cléopâtre Philopator ou, selon d’autres sources, de  Sôter et de . Elle est l’épouse de  Néo Dionysos ;
 Cléopâtre Tryphaena ou Cléopâtre , fille de  Néo Dionysos et de Cléopâtre  Tryphaena (existence sujette à caution) ;
  Philopator, la plus célèbre, fille de  Aulète. Elle épouse successivement ses deux frères  et  puis devient la maîtresse de Jules César et puis de son ancien lieutenant, Marc Antoine ;
  ou Cléopâtre , fille de  et Marc Antoine, épouse de  et reine de Maurétanie ;

Royaume de Macédoine

 Cléopâtre, l'une des sept femmes de Philippe  (royaume de Macédoine) ;
 Cléopâtre, fille de Philippe  et d'Olympias, la sœur d'Alexandre le Grand ;

Judée

 Cléopâtre de Jérusalem,  d'Hérode le Grand et mère de Hérode Philippe .

Mythologie grecque 
Cléopâtre peut désigner :
 Cléopâtre fille de Tros, princesse troyenne ;
 Cléopâtre fille d'Idas, épouse de Méléagre ;
 Cléopâtre fille de Borée, épouse de Phinée.

Arts et lettres 

  ;
  ;

Littérature 

 Cléopâtre, roman héroïque inachevé de Gautier de Costes de La Calprenède ;
 Cléopâtre, un personnage de la série de bandes dessinées Astérix, inspiré du personnage historique. On la croise notamment dans Astérix et Cléopâtre et Le Fils d'Astérix ;
 Mouche-toi, Cléopâtre..., roman de Françoise Xenakis (1988) ;

Théâtre 

 Cléopâtre captive, tragédie d’Étienne Jodelle, publiée en 1574 ;
 Cléopâtre, tragédie de Nicolas de Montreux, publiée en 1592 ;
 Cléopâtre, tragédie de Isaac de Benserade, publiée en 1636 ;
 Cléopâtre, pièce de Victorien Sardou et Émile Moreau, créée en 1890 ;
 César et Cléopâtre, pièce de théâtre de George Bernard Shaw (1898) ; rejouée à Paris en 1957 ;

Musique 
 Cléopâtre, cantate pour soprano solo et orchestre, composée par Hector Berlioz en 1829 ;
 Cléopâtre, ballet de Michel Fokine, créé en 1909 sur des musiques diverses et des décors et costumes de Léon Bakst ;
 Cléopâtre, opéra de Jules Massenet, créé en 1914 ;
 Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, comédie musicale de Kamel Ouali, créée en 2008 ;

Cinéma 

 Cléopâtre, film français de Georges Méliès sorti en 1899 (considéré comme perdu, il a été retrouvé en 2005) ;
 Cléopâtre, film français de Henri Andréani et Ferdinand Zecca sorti en 1910 ;
 Cléopâtre, film de Charles L. Gaskill sorti en 1912, d'après la pièce éponyme de Victorien Sardou ;
 Marc-Antoine et Cléopâtre, film italien d'Enrico Guazzoni tourné en 1913.
 Cléopâtre, film américain de J. Gordon Edwards, sorti en 1917 avec Theda Bara dans le rôle-titre, l'une des premières « vamps » de la Fox ;
 Antoine et Cléopâtre (Anthony and Cleopatra), film américain de Bryan Foy, sorti en 1924 ;
 Cléopâtre, film américain de Roy William Neill, sorti en 1928 ;
 Cléopâtre, film américain de Cecil B. DeMille, sorti en 1934 avec Claudette Colbert dans le rôle-titre ;
César et Cléopâtre (Caesar and Cleopatra), film de Gabriel Pascal inspiré de la pièce de Shaw (1945) ;
 Cléopâtre une reine pour César, film italien de Piero Pierotti et Victor Tourjanski, film tourné en 1962 sorti en 1963, avec Pascale Petit dans le rôle-titre ; 
 Cléopâtre, film américain de Joseph L. Mankiewicz, sorti en 1963 avec Elizabeth Taylor dans le rôle-titre ;
 Cléopâtre, anime japonais de Osamu Tezuka sorti en 1970 ;
 Cleopatra, film américain de Michel Auder, tourné en 1970, inédit en France et présenté à la Cinémathèque Chaillot par Henri Langlois, avec Viva dans le rôle-titre, Taylor Mead ; 
 Cléopâtre, mini-série de Franc Roddam diffusée en 1999, d'après Les Mémoires de Cléopâtre de Margaret George.

Divers 
Cléopâtre peut aussi désigner :
 Cléopâtre, une frégate de la Marine française, lancée en 1781
 216 Cléopâtre, un astéroïde ;
 Cléopâtre, un cratère d'impact sur Vénus ;
 Cléopâtre : La Reine du Nil, un jeu vidéo ;
 Cléopâtre, fabricant de colles et de peintures ;
 Cléopâtre, alchimiste égyptienne de l'antiquité tardive.

 À Siwa, se trouve le « bassin de Cléopâtre ». Cette oasis était réputée dans l'Antiquité pour être froide le jour et chaude la nuit. À Alexandrie, une deuxième légende est illustrée par le poème de Théophile Gautier « Une Nuit de Cléopâtre ». Le bassin de « Pamukkale » dit piscine de Cléopâtre, en Turquie, est l'un des nombreux bassins où d'autres légendes à son sujet ont été racontées.
 Cléopâtre Darleux, la gardienne de l'équipe de France de handball.

Notes et références 

Index égyptologique
Prénom féminin